O Taça da Associação de São Vicente de 2018 foi a 17a temporada de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão. O competição iniciou em 27 de outubro e finido em 9 de dezembro.

O campeão do torneio foi o Clube Sportivo Mindelense e conqustou o 9o título, o mais nombre de competição regional.

O golos totais finalizaram 60, Farense de Fonte Filipe goleado o mais golos (gols) por clube com 12, segundo foi Batuque e Mindelense e terceiro foi Derby com 9. Mindelense e Académica finido com quatros vitórias. Mindelense continuado o recorde de competição sem derrotas (totalizado 37 jogos), o último foi 3 de dezembro de 2011 com uma derrota ver Falcões do Norte.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 Castilho
 Corinthians
 FC Derby
 Sporting Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Salamansa

Segunda Divisão
 GD Amarante
 AC Calhau
 Falcões do Norte
 ADCR Ponta d’Pom
 Sport Clube Ribeira Bote
 AC São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2018 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o CS Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: SC Ribeira Bote

Estatísticas
Melhor vitória::  Batuque 4-0 Salamansa (4 de novembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Associacao